Флаг сельского поселения Воздви́женское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Воздвиженское Клинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4551.

Флаг муниципального образования сельское поселение Воздвиженское составлен на основе герба сельского поселения Воздвиженское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с белыми вертикальными полосами вдоль древка и свободного края (в 1/6 полотнища каждая) и с фигурами из герба поселения, выполненными голубым, жёлтым и оранжевым цветами».

Обоснование символики 
Центр сельского поселения — посёлок Воздвиженское до XIX века именовался деревней Круг. Об этом историческом факте на флаге говорит изображение золотого кольца-круга, что делает композицию флага гласной. В XVIII веке граф Меншиков, построил здесь усадьбу Александрово. Существует предание, согласно которому царь Пётр I пообещал Александру Даниловичу Меншикову такое количество земли, которое он сможет объехать на коне за два часа. Название деревни Круг и произошло от того «круга» который успел проскакать царский фаворит.

Княжеская корона, изображённая в круге, дополняет символику кольца, подчёркивая историческую связь Воздвиженской земли и Александра Даниловича Меншикова.

Исстари и до наших дней земли, вошедшие в состав современного сельского поселения, славятся как охотничьи угодья. Ещё в XVI веке здесь охотился Иван IV Грозный со своими приближёнными.

В настоящее время значительная часть территории поселения находится в составе государственного комплекса, заповедника «Завидово» — уникального памятника природы центральной России. Природная символика отражена зелёным цветом гербового щита с серебряными краями, а охотничьи угодья аллегорически показаны головой лося.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Кольцо, увенчанное почтовым рожком, символизирует неразрывную историческую связь Круговской округи с Клинскими землями: почтовый рожок — фигура из герба Клинского муниципального района.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением лося
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением охотничьего рога